В лимбургском языке и рипуарском диалекте немецкого языка понятие толчо́к обозначает вид тонального акцента. Гласный, несущий его, (как правило) ударный и высота его тона во время его произнесения равномерно снижается. Разница в высоте тона колеблется в зависимости от региона.

Такой вид тонального акцента также слегка проявляется в люксембургском языке, а также в прилегающих к нему пфальцских,  и  диалектах. В других европейских языках он не встречается.

В голландской и фламандской грамматиках этот тональный акцент называется «stoottoon», а в немецком языке — «Tonakzent 1».

Второй тональный акцент вышеуказанных языков — это циркумфлексный тон, называемый в голландском и немецком языках, соответственно, «sleeptoon» или «rheinische Schärfung».

См. также 
 Толчок в датском языке

Ссылки 
 Germanic tone accents: proceedings of the First International Workshop on Franconian Tone Accents, Leiden, 2003

Фонетика и фонология по языкам
Западногерманские языки
Ударение